La Recopa de Europa 1969-70 fue la décima edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 33 clubes pertenecientes a 32 federaciones nacionales diferentes.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Manchester City inglés con el Górnik Zabrze polaco, en el Praterstadion, en Viena, donde venció el equipo inglés por 2-1.

Este trofeo supone hasta la fecha el único título continental de los "citizens", dirigidos por Joe Mercer, quien contaba con un equipo compuesto en su totalidad por jugadores británicos. El Górnik Zabrze, único equipo polaco que hasta hoy se ha clasificado para jugar una final europea -pese al gran momento de forma del fútbol de este país en los primeros setenta, al menos a nivel de selección- eliminó en la semifinal a la AS Roma tras el lanzamiento de una moneda a la conclusión del partido de desempate jugado en Estrasburgo. La final, jugada bajo un sustancial  aguacero, hizo que la UEFA redujera drásticamente el aforo del estadio Prater por motivos de seguridad, por lo que fue un encuentro que contó con una pobre entrada, a pesar de la numerosa afluencia de hinchas mancunianos a Viena.

El Slovan Bratislava, vigente campeón, fue eliminado por el Dinamo Zagreb en los dieciseisavos de final por 3-0.

Ronda previa

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Final

Notas

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1969
Fútbol en 1970